Příjmení Kauer nosí více významných osobností:

 Aleš Kauer (* 1974) – český básník a výtvarník
 Ferdinand Kauer (1751–1831) – rakouský hudební skladatel, houslista, klavírista a dirigent narozený na Moravě
 Tanja Kauerová (* 1962) – česká zpěvačka